De Tichelarie, ook wel Tichelarij en soms Stalberg-noord genoemd, is een woonwijk in de gemeente Venlo in de Nederlandse provincie Limburg. 

De wijk wordt begrensd door de Laaghuissingel, Schaapsdijkweg, Herungerweg en de Eugeniasingel (afkomstig van Fossa Eugeniana) en maakt statistisch gezien deel uit van de wijk Groot-Stalberg.

In de wijk lagen tot zeker in de 18e eeuw twee boerderijen: de Tichelarie en de Tweede Tichelarie. Vermoedelijk komt de naam van "tieghelrijen", een andere benaming voor baksteenovens. In de 14e eeuw werd hier baksteen gebakken die werk gebruikt voor het bouwen van de vestingmuur.

De wijk kenmerkt zich door ruime op villa´s gelijkende woningen, vaak aan een van de vijvers. Soms wordt ook het Burgemeester Bergerpark tot deze wijk gerekend. Aan de Herungerweg bevinden zich lage appartementencomplexen.

Wijk in Venlo